The Dome – romanzo di Stephen King del 2009
 The Dome – programma televisivo tedesco
 The Dome – periodico britannico della fine del XIX secolo
 The Dome – montagna degli Stati Uniti d'America

Pagine correlate 
 Dome